Solitär eller solitaire kan syfta på:

Biologi 
 Solitär (biologi) – ett djur som i naturen lever ensamt utom under brunsten
 Solitär (botanik) – en växt som inte bildar bestånd
 Rodriguessolitär – en utdöd drontfågel som levde fram till och med 1760-talet

Spel och lekar 
 Solitär (brädspel) – ett brädspel

Populärkultur 
 Solitaire (musikalbum 1972) – musikalbum från 1972 av Neil Sedaka
 Solitaire (musikalbum 2015) – musikalbum från 2015 av Shy'm
 Solitaire (James Bond) – bondbrud i James Bond-boken Leva och låta dö
 Solitär (roman) – roman av Åsa Mattsson